Mechanicsburg,  un village du comté de Sangamon dans l'Illinois.
 , une communauté du comté de Boone, dans l'Indiana ;
 , une communauté du comté de Henry, dans l'Indiana ;
 Mechanicsburg, une communauté du comté de Champaign, dans l'Ohio ;
 , une communauté du comté de Crawford, dans l'Ohio ;
 Mechanicsburg, un borough du comté de Cumberland, en Pennsylvanie ;
 , une communauté du comté de Hampshire, en Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 Mechanicsburg Township, un township du comté de Sangamon dans l'Illinois.
 Mechanicsburg est une ville fictive dans la bande dessinée Girl Genius.

Homonymie de townships